Drissa Diarrassouba – calciatore ivoriano, attaccante svincolato
 Lamine Diarrassouba – calciatore ivoriano, attaccante svincolato
 Ousmane Viera Diarrassouba – calciatore ivoriano, difensore svincolato